Summer Night ist Filmtitel:
 Summer Night (1986)
 Summer Night (2019)
Siehe auch:
 Summer Nights
 Sommernacht